Petrignanesi – abitanti di Petrignano del Lago
Petrignanesi – abitanti di Petrignano